La Lanne oder LaLanne ist der Familienname folgender Personen:
 Jack LaLanne (1914–2011), US-amerikanischer Fitness-Unternehmer
 Patrick de La Lanne (* 1962), deutscher Politiker (SPD)